Il doppio del Canada Masters 2006 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Wayne Black e Kevin Ullyett erano i detentori del titolo, ma Black si è rititato nel 2006.

Solo Ullyett ha partecipato facendo coppia con Paul Hanley, ma Bob Bryan e Mike Bryan li hanno battuti in finale 6–3, 7–5.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
 Jonas Björkman /  Maks Mirny (quarti)
 Paul Hanley /  Kevin Ullyett (finale)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (semifinali)

 Fabrice Santoro /  Nenad Zimonjić (quarti) 
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (secondo turno) 
 Martin Damm /  Leander Paes (semifinali) 
 Lukáš Dlouhý /  Pavel Vízner (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Canada Masters 2006
ATP Tour 2006